Хамзич () — боснийская фамилия. Известные носители:

 Хамзич, Амир (род. 1975) — боснийский футболист.
 Хамзич, Армин (род. 1993) — австрийский футболист.
 Хамзич, Дино (род. 1988) — боснийский футболист.